Koffie
 Latte macchiato - koffiedrank bestaande uit lagen melk en espresso
 Caffè latte - koffiedrank gemaakt met espresso en warme melk
 Latte art - de kunst van het gieten van decoratieve ontwerpen op een cappuccino of caffè latte

 Geografie
 Montegrosso Pian Latte - plaats in Italië
 Latte (Ventimiglia) - plaats in Italië

 Overige
 lattesteen, type van stenen pilaar dat op de Marianen wordt gebruikt